Pfarrkirche Kobersdorf steht für:

 Evangelische Pfarrkirche Kobersdorf
 Katholische Pfarrkirche Kobersdorf